El Hospital de Nuestra Señora del Carmen puede referirse a:
 El Hospital de Nuestra Señora del Carmen en Cádiz
 El Hospital de Nuestra Señora del Carmen en Madrid en la calle de Atocha.